Александер Циомжиньский (, род. 30 апреля 1945 года, Гнезно, ум. 11 ноября 2021 года) — польский хоккеист на траве, участник Олимпийских игр.

Биография 
Сын Генрика и Эмилии (девичья фамилия Вуйцик). Закончил профессиональную школу в Гнезно, получив специальность слесаря и токаря.

В хоккей на траве играл за клубы: Спарта (Гнезно), во время военной службы за Грюнвальд (Познань), с которым завоевал чемпионат Польши 1966 года, затем за Стеллу (Гнезно) (чемпион Польши 1974). Играл на позиции нападающего. Мастер спорта.

В 1962—1972 годах принял участие в 30 матчах сборной Польши. В том числе играл на чемпионате Европы 1970 (7 место) и на Олимпийских играх 1972 в Мюнхене. На Олимпиаде сборная Польши заняла 11 место.

Был женат на Еве Высоцкой. ; детей (дочери Катажина (р. 1973) и Магдалина (р. 1978), сыновья Михал (р. 1982) и Кароль (р. 1985)). Его брат Ежи также играл в хоккей.

Ссылки 
 
 Sylwetka w Polskim Portalu Olimpijskim

Примечания 

Хоккеисты на траве Польши
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки мужской сборной Польши по хоккею на траве